Аллилу́ев — русская фамилия, женская форма .

Известные носители:
 Аллилуев, Алексей Степанович (1898—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Аллилуев, Иосиф Григорьевич (1945—2008) — российский кардиолог, сын Светланы Аллилуевой, внук И. В. Сталина, правнук С.Я. Аллилуева.
 Аллилуев, Павел Сергеевич (1894—1938) — советский военный деятель, сын С.Я. Аллилуева.
 
 Аллилуев, Фёдор Сергеевич (1898—1955) — секретарь И. В. Сталина, сын С. Я. Аллилуева.

См. также